Лос Елизондо има више значења:

 Лос Елизондо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Елизондо (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику